

Patronyme 

 Anne Lecointre (1611-1679), religieuse française au Québec ;
 Camille Lecointre (née en 1985), sportive de voile française ;
 Colette de Saint-Seine née Lecointre (1920-2017), cynophile et spécialiste française du monde caprin, fille de Georges ;
 Eugène Lecointre (1826-1902), homme politique et historien français, cousin germain de François l’homme politique ;
 François Lecointre (1840-1931), homme politique français, cousin germain d’Eugène, beau-frère d’Henriette et oncle de Georges ;
 François Lecointre (né en 1962), général français, grand chancelier de la Légion d'honneur ;
 Georges Lecointre (1888-1972), géologue, paléontologue et résistant français, fils d’Henriette, neveu de François l’homme politique et père de Colette ;
 Guillaume Lecointre (né en 1964), zoologiste et systématicien français ;
 Henriette Delamarre de Monchaux devenue par mariage  la comtesse Pierre Lecointre (1854- 1911), paléontologue et naturaliste française, mère de Georges et belle-sœur de François l’homme politique ;
 Jean Lecointre (né en 1964), illustrateur français ;
 Laurent Lecointre (1742-1805), homme politique français ;
 Michel Lecointre (1926-1956), international français de rugby qui a donné son nom au stade Michel-Lecointre de Nantes.

Lecointre-Puyraveau est un nom de famille notamment porté par :
 Michel-Mathieu Lecointe-Puyraveau (1764-1827), parfois appelé Lecointre-Puyraveau, homme politique français.

Personnage de fiction
 Jean-Guy Lecointre, personnage de la série télévisée française Caméra Café ;

Toponyme 

 le ruisseau Lecointre, affluent de la rivière Wapus prenant sa source dans le lac Lecointre, dans la MRC La Vallée-de-la-Gatineau, en Outaouais, au Québec, au Canada. Le barrage Lecointre en régule le cours.

Autres 
 L’édition 2018 du Grand Prix international de Dottignies, course cycliste féminine, a été appelée « mémorial André Lecointre ».
 Les taxons Tristomanthus lecointreæ, Fibularia lecointreæ et Echinanthus lecointreæ, désignant des espèces d’oursins, ont été dédiées à  la comtesse Pierre Lecointre car elle avait recueilli les spécimens étudiés.

Liens externes 
 

Patronyme français
Patronyme normand